Бородин, Василий:
 Бородин, Василий Андреевич (1982—2021) — русский поэт.
 Бородин, Василий Аристархович (1883—1952) — русский генерал-майор.
 Бородин, Василий Егорович (1936—2004) — советский шахтёр, Герой Социалистического Труда.
 Бородин, Василий Иванович (1919—1943) — советский лётчик-истребитель, участник Великой Отечественной войны.
 Бородин, Василий Николаевич (1833—1910) — русский генерал-лейтенант, участник русско-турецкой войны 1877—1878 годов.
 Бородин, Василий Павлович (1854 — после 1914) — русский войсковой старшина, секретарь Оренбургского дворянского собрания.
 Бородин, Василий Степанович (1930—2011) — советский литературовед.